Розвадовський — польське прізвище.

 Розвадовський Зигмунт (1870–1950) — художник, автор батальних картин, сценограф.
 Розвадовський Тадеуш (1866–1928) — генерал.
 Розвадовський Ян Міхал (1867–1935) — мовознавець, індоєвропеїст і славіст.

Польські прізвища